Godo kan syfta på:

Geografi

Indonesien 
1 Godo, Indonesien, administrativ by, Jawa Tengah,

Italien 
2 Godo (ort), Emilia-Romagna, Provincia di Ravenna,

Japan 
3 Gōdo, Gifu, kommun, Gifu prefektur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar